Lagbo kan syfta på:

 Lagbo, Huddunge, en by i Huddunge socken, Heby kommun
 Lagbo, Östervåla, en by i Östervåla socken, Heby kommun